The Original Four Seasons and the Devil’s Trill Sonata: The Classical Album 3 — студийный альбом Ванессы Мэй, вышедший в 1999 году.

Об альбоме 
Диск полностью посвящён акустической и стилевой обработке произведений Вивальди «Времена года».

Список композиций

The Original Four Seasons 
(Антонио Вивальди в обработке Ванессы Мэй/Памелы Николсон)
 SPRING
 1. I Allegro (3:09)
 2. II Largo e pianissimo sempre (3:07)
 3. III Allegro (3:57)
 SUMMER
 4. I Allegro non molto (5:15)
 5. II Adagio (2:21)
 6. III Tempo impetuoso d´Estate (2:33)
 AUTUMN
 7. I Allegro (5:21)
 8. II Adagio (2:10)
 9. III La caccia (3:12)
 WINTER
 10. I Allegro non molto (3:41)
 11. II Largo (3:10)
 12. III Allegro (3:17)

The Devil’s Trill Sonata 
(Тартини в обработке Ванессы Мей и Памелы Николсон)
 13. I Larghetto, ma non troppo (3:06)
 14. II Allegro Moderato (2:30)
 15. III Grave — Allegro Assai — Grave — Allegro Assai — Grave — Allegro Assai — Cadenza — Andante — Largo (7:09)
 16. The Devil’s Trill (3:38)
(оригинал Ванессы Мэй)
из немого фильма «Скрипичная фантазия»
 17. Reflection (4:31)
(Matthew Wilder arr.Vanessa-Mae)
Из фильма Диснея «Мулан»